Adriatic Air Service är ett cypriotiskt holdingbolag som grundades 2004. Bolaget är verksamt inom flyg och båtcharter i Sverige. Bolaget äger aktier i de svenska bolagen Scandjet, Eurojet, Olympic Jet och Scandsail Marstrand Event

Adriatic Air Service driver flera processer i Göteborgs Tingsrätt mot styrelsen i Scandjet för att återvinna sina aktier som anses ha blivit förfalskade och sålda.  Realtid.se uppmärksammar tvisten kring Adriatic Air Service aktier i Scandjet där Kronofogden har varit inblandad och därför har beskyllts för att agera hälare..

Källor

Cypriotiska flygbolag
Flygbolag bildade 2004